Biechl ist der Familienname folgender Personen:

 Annemarie Biechl (* 1949), deutsche Politikerin (CSU), Landtagsabgeordnete in Bayern
 Anni Biechl (* 1940), deutsche Leichtathletin
 Daniela Biechl (* 1984), österreichische Biathletin und Skilangläuferin
 Wilhelm Biechl (* 1949), österreichischer Rodler